Hagerman peut faire référence à :

Patronyme 

 Jonas-Philip Hagerman, banquier et homme d'affaires suédois, fondateur du quartier de l'Europe.
 Amber Hagerman, jeune américaine kidnappée et assassinée en 1996.
 Barbara Hagerman, lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard du  au .

Toponyme 

 Hagerman Fossil Beds National Monument.
 le lotissement Hagerman et Mignon
 Puits Hagerman, charbonnage des Houillères d'Épinac
 Hagerman (Idaho)
 Hagerman (Nouveau-Mexique)